André-François Marescotti (1902-1995), compositeur suisse ;
 Francesco Maria Marescotti Ruspoli (1672-1731), marquis et prince italien ;
 Galeazzo Marescotti (1627-1726), cardinal italien ;
 Ivano Marescotti (né en 1946), acteur italien.